Kleine Straße steht für:
 Kleine Straße (Altstraße), historische Handelsstraße 
 Die kleine Straße (in Delft), Gemälde von Jan Vermeer